Futrell ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Futrell (* 1962), US-amerikanischer Footballspieler
 Junius Futrell (1870–1955), US-amerikanischer Politiker

Futrell steht für:
 Futrell (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Futrelle